Froschauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Froschauer (* 1963), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Christoph Froschauer (1490–1564), Buchdrucker in Zürich
 Christoph Froschauer der Jüngere (1532–1585), Buchdrucker und Verleger in Zürich
 Daniel Froschauer (* 1965), österreichischer Violinist
 Ferdinand Froschauer (1865–1948), Oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (CSP)
 Franz Froschauer (* 1958), österreichischer Schauspieler
 Harald Froschauer (* 1976), österreichischer Archäologe

 Sebastian von Froschauer (1801–1884), österreichischer Jurist und Landeshauptmann von Vorarlberg
 Sepp Froschauer (1907–1986), österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Thomas Froschauer (* 1979), österreichischer Musiker